Главни ђенералштаб може да се односи на:

 Главни ђенералштаб (Краљевина Србија), засебна установа и помоћни орган министра војног у мирно време;
 Главни ђенералштаб (Краљевина Југославија), орган министра војске и морнарице у миру.

Види још 
 Врховна команда